Bupleurum australe är en flockblommig växtart som beskrevs av Claude Thomas Alexis Jordan. Bupleurum australe ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
australe